Jochen Mass, nemški dirkač Formule 1, * 30. september 1946, München, Nemčija.

Jochen Mass je upokojeni nemški dirkač Formule 1. Debitiral je v sezoni 1973 na Veliki nagradi Argentine s Surteesom. V sezoni 1975 je prestopil v McLaren in na Veliki nagradi Španije dosegel svojo prvo in edino zmago v karieri. V sezoni 1982 je na kvalifikacijah za Veliko nagrado Nizozemske rahlo trčil s Kanadčanom Gillesom Villeneuvom, ki je podlegel posledicam nesreče. Po tej sezoni se je z eno zmago, osmimi uvrstitvami na stopničke in 112 odpeljanimi dirkami upokojil.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) (poševne dirke pomenijo najhitrejši krog'')

Sklici

Glej tudi 

 seznam nemških dirkačev

Živeči ljudje
Nemški dirkači
Nemški vozniki Formule 1
Surteesovi dirkači Formule 1
McLarnovi dirkači Formule 1
ATS-ovi dirkači Formule 1
Arrowsovi dirkači Formule 1
Marchovi dirkači Formule 1